Дуайє́н ( «старшина, старійшина») — особа, що від імені дипломатичного корпусу в країні перебування розв'язує питання протокольного (процедурного) порядку.

Як правило, дуайєн — серед своїх колег найстарший за рангом і найстаріший за часом вручення вірчої грамоти дипломатичний представник.      

У багатьох католицьких державах дуайєном дипкорпусу традиційно є Апостольський Нунцій, у низці колишніх колоній у Африці, знову ж таки, за традицією — посол колишньої метрополії.

Джерело 
 , Том 3., К., 1979, стор. 485

  

Дипломатичні ранги